Kertawinangun (Mandirancan), een plaats in Indonesië
Kertawinangun (Kedawung), een plaats in Indonesië
Kertawinangun (Cidahu), een plaats in Indonesië
Kertawinangun (Kertajati), een plaats in Indonesië
Kertawinangun (Kandanghaur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing